Генова — женская форма фамилии .
 Генова, Поли (род. 1987) — болгарская поп-певица, дважды представлявшая страну на конкурсе «Евровидение».
 Генова, Ружка (род. 1963) — болгарская шахматистка, международный мастер (1988) среди женщин. Международный судья (2013).